Poluszko-pole – pieśń radziecka z 1933 roku
 Poluszko-pole – film radziecki z 1956 roku